Museum Nusantara, een voormalig museum in Delft
Indonesisch en Sanskriet voor archipel (eilandengroep) 
Indonesië of Indische Archipel
de Maleise aanduiding voor de Indische Archipel 
Senopati Nusantara (schip, 1969), een Indonesische veerboot die zonk in een storm
Merpati Nusantara Airlines
Aero Nusantara Indonesia
Nusantara (stad), de geplande hoofdstad van Indonesië